Dušan Savić (né en 1955), footballeur serbe
Dušan Savić (né en 1985), footballeur macédonien